Лорткипанидзе — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Лорткипанидзе, Владимир Соломонович (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Лорткипанидзе, Георгий (Гиорги) Гурамович (род. 1968) — государственный деятель Грузии и Украины.
 Лорткипанидзе, Мамуд Сулейманович (1909—2001) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Лордкипанидзе